Чиров — русская фамилия. Известные носители:

 Чиров, Александр Викторович (1933—2016) — советский и российский кинооператор. 

 Чиров, Павел Абрамович (1938—2006) — советский и российский учёный в области энтомологии, паразитологии, эпизоотологии и микробиологии, доктор биологических наук.